Ради (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ради, Йожеф (1884—1957) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 Ради, Лучано (1922—2014) — итальянский государственный деятель, министр по связям с парламентом Италии (1981—1982).
 Ахмад Ради (род. 1964) — иракский футболист, нападающий.
 Хусейн ар-Ради (1924—1963) — иракский политический деятель, а также поэт и художник.

Топоним
 Ради (город) (:en:Radi, Bhutan) — город в Бутане.